Ezekiel (hebr. "moc boża") – demon, upadły anioł. Pojawia się w etiopskiej Księdze Henocha, według której nauczył on ludzi aeromancji.

Bibliografia 
 
 

Upadłe anioły